

Patronyme
 Jean-Marie Dépierre, (1855-1898), est un évêque et missionnaire catholique français.
 Joseph Dépierre, (1888-1961), est un homme politique français socialiste.

Voir aussi 
 Bernard Depierre (1945-), un homme politique français.
 Guy Depierre, un auteur et un éditeur belge de bande dessinée.

Homonymie de patronyme